Пелья:

 Пелья — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области.
 Пелья, Гвидо — аргентинский профессиональный теннисист.